Příjmení Bartsch nese více různých osobností:

 Adam Bartsch (1757–1821) – rakouský mědirytec, grafik a spisovatel
 Leonore Bartsch (* 1988) – německá zpěvačka a skladatelka
 Rudolf Hans Bartsch (1873–1952) – rakouský důstojník a spisovatel